O Torneio Norte–Nordeste foi uma competição de futebol realizada entre 1968 e 1970. Organizada pela CBD, precursora da CBF, o certame foi disputado de forma paralela ao Torneio Roberto Gomes Pedrosa, também conhecido como Robertão, também tendo a nomenclatura oficial de Taça de Prata (nome que também foi dado ao Torneio Norte-Nordeste) e que em 2010 foi unificado ao Campeonato Brasileiro. Foi criada em 1968 com a finalidade de dá ao Brasil o seu campeão do eixo Norte do país (regiões Norte e Nordeste), para disputar com os campeões do Torneio Centro-Sul, Robertão e Taça Brasil o título de campeão do Brasil e a vaga para a Copa Libertadores da América. Entre 1959 e 1967, os campeões e vices da Taça Brasil eram sagrados campeões brasileiros e garantiam a vaga para o torneio da Conmebol, mas após o sucesso do Robertão de 1967, no ano seguinte a entidade máxima nacional criou um novo planejamento, como a criação do Quadro Nacional de Arbitragem por conta dos quatro torneios brasileiros e o sistema de disputa nacional, dividindo o país em eixos, onde cada um teria o seu campeonato nacional em disputa interestadual, além de modificar o propósito da Taça Brasil, que teria seu nome mudado para Torneio de Campeões Estaduais e não mais definindo o campeão brasileiro. Foi tratado por alguns como o 'Campeonato Brasileiro do Norte'. Em 1968 e 1969, foi disputado exclusivamente pelo campeão do Torneio do Norte e do Torneio do Nordeste. Em 1970, a fase final do torneio foi disputado num quadrangular envolvendo quatro clubes. Os três clubes campeões foram: Sport, Ceará e Fortaleza.

Na primeira edição, em 1968, o certame reuniu campeões e vices de diversos estados dessas regiões. O vencedor desta edição ganhou vaga no Torneio dos Campeões da CBD. Nas outras duas edições, não houve critérios para participação.

Em 1971, o que seria a quarta edição do Torneio Norte–Nordeste foi realizada como fase regional da primeira edição da Série B, chamada de Taça Norte–Nordeste de 1971, dando ao seu vencedor (Clube do Remo, de Belém do Pará) o direito de disputar a final nacional, tendo como desafiante o ganhador do Torneio Centro-Sul (Villa Nova Atlético Clube, de Minas Gerais). O time nortista ficou com o vice nacional.

Campeões do Torneio Norte–Nordeste

Por federação

Ver também 
 Competições de futebol entre as Regiões Norte e Nordeste do Brasil
 Competições de futebol da Região Nordeste do Brasil
 Competições de futebol da Região Norte do Brasil
 Torneio Centro–Sul de Futebol de 1968
 Torneio Centro/Sul x Norte/Nordeste de 1969

Competições regionais de futebol do Brasil
Região Norte do Brasil
Competições desportivas da Região Nordeste do Brasil